Avers, commune suisse du canton des Grisons ;
 Avers (ou droit, ou face), côté d’une pièce portant l’effigie.